Soosten ist der Familienname folgender Personen:

 Udo von Soosten (1923–1986), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Walter von Soosten (1895–1945), deutscher Polizeimajor und SS-Führer
 Helmut von Soosten (* 1964), deutscher Volleyballtrainer